Stobnica bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Stobnica, heute Stopnica, Stadt in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Stobnica (Oborniki), Dorf der Gmina Oborniki in der Woiwodschaft Großpolen
 Stobnica (Ręczno), Dorf der Gmina Ręczno in der Woiwodschaft Łódź

Stobnica bezeichnet Gewässer in Polen:
 Stobnica (Ina), ein Zufluss zur Ina
 Stobnica (Wisłok), ein Zufluss zum Wisłok

 Stobnica (See), ein See in der Gmina Choszczno in der Woiwodschaft Westpommern

Stobnica ist der Familienname folgender Person:
 Jan von Stobnica (um 1470–1530), polnischer Geograph, Astronom und Philosoph